José Ruiz puede referirse a:

 José Ruiz (18??-19??), militar mexicano.
 José Ruiz Cuesta (1907-1936), mártir español beatificado en 1992.
 José Ruiz León (s. XIX), lexicógrafo y pensador político español.
 José Ruiz Sánchez (1980), ciclista español.
 José Ruiz Santaella (1904-1997), diplomático español.
 José Miguel Ruiz Cortés (1983), jugador internacional español de fútbol sala.